Надія Петрова і Меган Шонессі були чинними чемпіонками, але цього року не змогли кваліфікуватись на турнір.

Ліза Реймонд і Саманта Стосур виграли титул, у фіналі перемігши пару Кара Блек і Ренне Стаббс з рахунком 6–7(5), 7–5, 6–4.

Сіяні пари 
 Кара Блек /  Ренне Стаббс (фінал)
 Ліза Реймонд /  Саманта Стосур (чемпіонки)

Сітка

Фінальна частина

Посилання 

парний
Тур WTA 2005